MRCC ist eine Abkürzung für:
 Maritime Rescue Coordination Centre, eine Leitstelle zur Koordination der Seenotrettung
 metastasise renal cell carcinoma, englische Bezeichnung des metastasierten Nierenzellkarzinoms

MRCC